

Sport
 SBW – Sonny Bill Williams rugbista neozelandese

Codici 
 SBW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Sibu, Sibu, (Malaysia)